La saison 2010-2011 du Angers SCO, club de football français, voit le club évoluer en Ligue 2. Le club accède également à la demi-finale de la Coupe de France.

Effectif du SCO de la saison 2010-2011 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Milieux
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center|Attaquants
|-

Résultats

Ligue 2

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Buteurs

Notes et références 

Angers
Angers
Saison du SCO Angers